Windows NT 6.1 può riferirsi alle seguenti versioni di Microsoft Windows:

Windows 7
Windows Server 7 (Windows Server 2008 R2)